Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1981 (The 1981 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 1981) — 4-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 27 марта по 5 апреля 1981 в городе Буэнос-Айрес, Аргентина.

Чемпионом стала сборная ФРГ (во 2-й раз в своей истории выиграв чемпионат мира), победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:1 по послематчевым пенальти (основное время матча и овертайм закончились со счётом 1:1). Бронзовым призёром стала сборная СССР, победившая в матче за 3-е место сборную Австралии со счётом 5:1.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1981 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1981
1981 год в Аргентине
Март 1981 года
Апрель 1981 года
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине